Domercq est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Domercq (1886-1961), joueur de rugby français ;
 Élisée Domercq (1905-1986), joueur de rugby français ;
 Georges Domercq (1931-2020), arbitre de rugby et homme politique français ;
 Charles Domercq (1896-1944), joueur de rugby français et résistant français ;

Patronyme gascon
Patronyme occitan
Patronyme français